High Peak steht für:

 High Peak, Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Derbyshire, England
 High Peak (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 High Peak (Devon), Klippenformation an der Ärmelkanalküste, England
 High Peak (Broadwater County), Berg im Broadwater County in Montana, Vereinigte Staaten
 High Peak (Jefferson County), Berg in Jefferson County (Montana), Vereinigte Staaten
 High Peak (Ross-Insel), Berg auf der Ross-Insel, Antarktis
 High Peak, alternative Bezeichnung für Tapulao, Berg in der Provinz Zambales, Philippinen
 High Peak, deutscher Freizeit-, Berg- und Wandersportausrüster